Флаг муниципального образования Братко́вское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3377.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Братковского сельского поселения, зелёным и белым цветами».

Неофициальное описание флага гласит: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две полосы: синюю вверху и зелёную внизу, равную 1/4 ширины флага. На синей полосе, вплотную к зелёной, изображён белый фонтан о двух струях, правая из которых — выше. Поверх зелёной полосы вписана белая пирамида вершиной вниз, пятикратно разделённая синими горизонтальными полосами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности сельского поселения.

Братковское сельское поселение объединяет село Братковское и хутор Журавский.

Сельское поселение богато источниками чистой воды (белые ключи), что аллегорически показано фонтаном с двумя белыми струями.

Опрокинутая белая пирамида многократно пересечённая синими горизонтальными полосами аллегорически указывает на красивые и чистые водоёмы поселения.

Синий цвет (лазурь) — символизирует честь, благородство, духовность.

Зелёный цвет — символ сельского хозяйства, здоровья, природы, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания